The Worst album de Sarcofago
 The Worst album de Tech N9ne